Ла Бара има више значења:

 Ла Бара (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Бара, Ла Бара Гранде (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Бара (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Бара (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Бара, Рио де Кања (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Бара (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Бара (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику